Hernández ou Hernandez est un nom d'origine hispanique. Il s'agit du treizième patronyme le plus répandu en Espagne.

Patronymes 
 Aaron Hernandez (1989-2017), joueur américain de football américain ;
 Adela Hernández (1962-), femme politique cubaine ;
 Aileen Hernandez (1926-2017), américaine militante des droits civiques ;
 Aitor Hernández (1982-), coureur cycliste espagnol ;
 Alain Hernández (1975-), acteur espagnol ;
 Allan Hernández (1993-), coureur cycliste hondurien ;
 Anabel Hernandez (1971-), journaliste mexicaine ;
 Anaisis Hernández (1981-), judokate cubaine ;
 Anderson Hernández (1982-), joueur dominicain de baseball ;
 Andrés Hernández Ros (1948-2016), homme politique espagnol ;
 
 
 Aurora Calvo Hernández-Agero (1901-1933), laïque espagnole, vénérable ;
 Berta Hernández (1968-), actrice espagnole ;
 Callie Hernandez (19?-), actrice américaine ;
 Carlos Hernández (1972-), auteur de bande dessinée espagnol ;
 Carlos Hernández (1982-), footballeur costaricien ;
 Carmen Hernández (1930-2016), catéchiste espagnole, cofondatrice du Chemin néocatéchuménal ;
 Carmen Hernández Bento (1963-), femme politique espagnole ;
 Cécile Hernandez-Cervellon (1974-), snowboardeuse handisport française ;
 Clemente Domingo Hernández (1961-), entraîneur de football cubain ;
 Dalia Hernández (1985-), actrice mexicaine ;
 Daniel Hernandez (1950-), physicien français ;
 Daniel Hernandez (1996-), dit 6ix9ine, rappeur américain ;
 Darío Hernández (1990-), coureur cycliste espagnol ;
 David Hernandez (1978-), mathématicien français ;
 Diego Rubio Hernández (1991-), coureur cycliste espagnol ;
 Diory Hernández (1984-), joueur dominicain de baseball ;
 Enrico Hernández (2001-), footballeur international salvadorien ;
 Ester Hernàndez (1978-), coureuse de fond espagnole ;
 Felisberto Hernández (1902-1964), écrivain, pianiste et musicien uruguayen ;
 Francisco Hernández (1514-1578), médecin et botaniste espagnol ;
 Francisco Hernández de Córdoba (1475-1517), conquistadore espagnol ;
 Francisco Hernández de Córdoba (1475-1526), explorateur espagnol; 
 Francisco García Hernández (1954-), footballeur espagnol ;
 Frank Casañas Hernández (1978-), athlète espagnol ;
 Genaro Hernández (1966-2011), boxeur professionnel américain ;
 Gérard Hernandez (1933-), acteur français ;
 German Sánchez Hernández-Cobos (1927-2015), acteur espagnol ;
 Gilbert Hernandez (1957-), auteur de bande dessinée américain ;
 Gisela Hernández (1912-1971), compositrice cubaine ;
 Gorkys Hernández (1987-), joueur vénézuélien de baseball ;
 Guy Hernandez (1930-), plongeur français ;
 Ihosvany Hernández (1972-), joueur de volley-ball cubain ;
 Isaac Hernández (1990-), danseur de ballet et acteur mexicain ;
 Jaime Hernandez (1959-), auteur de bande dessinée américain ;
 
 Javier Hernández Balcázar (1988-), footballeur mexicain ;
 Jay Hernández (1978-), acteur mexico-américain ;
 Jean-Claude Hernandez (1936-), footballeur français ;
  Jean-Pierre Hernandez (1936-),ex-braqueur
 Jean-François Hernandez (1969-), ancien footballeur français, père de Lucas et Théo Hernandez ;
 Jessed Hernàndez (1983-), coureur de fond espagnol ;
 Joaquín Hernández (1933-1965), joueur et entraîneur de basket-ball espagnol ;
 José María Hernández Garnica (1913-1972), prêtre de l'Opus Dei ;
 José Tito Hernández (1994-), coureur cycliste colombien ;
 José Vicente Hernández (1958-), entraîneur de basket-ball espagnol ;
 Juan José Pérez Hernández (vers 1725-1775), explorateur espagnol du .
 Juan Martín Hernández (1982-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Juan Mauricio Soler Hernandez (1983-), coureur cycliste colombien ;
 Julián Hernández (1972-), réalisateur mexicain ;
 Julio Hernández Cordón (1975-), réalisateur américain ;
 Katish Hernández (1992-), trampoliniste espagnole et colombienne ;
 Keith Hernandez (1953-), ancien joueur américain de baseball ;
 Kobe Hernandez-Foster (2002-), joueur américain de soccer ;
 Laure Martin Hernandez, documentariste française ; 
 Laura Ramos (née en 1978), actrice cubaine ;
 Liván Hernández (1975-), joueur de baseball cubain ;
 Lourdes Hernández (Russian Red) (1986-), chanteuse espagnole ;
 Lucas Hernandez (1996-), footballeur français, fils de Jean-François Hernandez, frère de Théo Hernandez ;
 Luis Hernández (1968-), ancien footballeur mexicain ;
  (1920-2006), chanteuse cubaine ;
 Marta Hernández (?-), ancienne joueuse de tennis mexicaine ;
  (1964-), monteur son mexicain ;
 Martín Hernández, acteur et monteur mexicain ;
 Michel Hernández (1978-), joueur de baseball cubain ;
 Michael Hernandez (1997-), coureur cycliste américain ;
 Miguel Hernández (1910-1942), poète espagnol ;
 Miguel Hernández Sánchez ("Miguel") (1970-), footballeur espagnol ;
 Myriam Hernández (1967-), chanteuse et présentatrice de télévision chilienne ;
 Natasha Hernández (1966-), judokate vénézuélienne ;
 Nayelly Hernández (1986-), joueuse de squash mexicaine ;
 Noé Hernández (1978-2013), athlète et acteur mexicain ;
 Nouria Hernandez (1957-), biologiste suisse ;
 Omar Hernández (1962-), ancien coureur cycliste colombien ;
 Orlando Hernández (1965-), joueur de baseball cubain ;
 
 Osvaldo Hernández (1970-), joueur de volley-ball cubain ;
 Patrick Hernandez (1949-), chanteur français ;
 Ramón Hernández (1976-), joueur de baseball colombien ;
 Regino Hernández (1991-), snowboardeur espagnol ;
 Remy Ryan Hernandez (1984-), actrice américaine ;
 Rodrigo Hernández Cascante ("Rodri") (1996-), footballeur espagnol ;
 Rogelio Hernández (1934-), coureur cycliste espagnol ;
 Román Hernández Onna (1949-2021), joueur d'échecs cubain ;
 Rubén Darío Hernández (1965-), footballeur international colombien ;
 Sergio Hernández (1947-), acteur chilien ;
 Sergio Hernández (1963-), entraîneur de basket-ball argentin ;
 Sergio Hernández (1983-), pilote automobile espagnol ;
 Shawn Hernandez (1973-), catcheur américain ;
 Stéphane Hernandez (1979-), footballeur français ;
 Théo Hernandez (1997-), footballeur français, fils de Jean-François Hernandez, frère de Lucas Hernandez ;
 Tomás de Mattos Hernández (1947-), avocat, bibliothécaire et écrivain uruguayen ;
 Tomé Hernandez (1548-1621), militaire espagnol, survivant de Puerto del Hambre ;
 Vanessa Hernandez (1983-), joueuse de water-polo français ;
 Willie Hernández (1954-), lanceur portoricain de relève gaucher au baseball ;
 Xavi Hernández ("Xavi") (1980-), footballeur espagnol ;
 Yonny Hernández (1988-), pilote de vitesse moto colombien.

Toponymes

Argentine 
 Hernández, localité rurale argentine située dans le département de Nogoyá et dans la province d'Entre Ríos.

Espagne 
 L'Université Miguel-Hernández, établissement d'enseignement supérieur dans la province d'Alicante.

États-Unis 
 Hernandez, localité de l'état du Nouveau-Mexique.

Venezuela 
 Hernández, une des trois paroisses civiles de la municipalité de Samuel Darío Maldonado dans l'État de Táchira au Venezuela ;
 Hernández, capitale de la paroisse civile de Hernández de la municipalité de Samuel Darío Maldonado dans l'État de Táchira au Venezuela.

Titre 
 Moonrise, Hernandez, Nouveau-Mexique, photographie prise par Ansel Adams en .

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique